Die Saison 2014/15 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 16. Oktober 2014 und endete am 3. Mai 2015. Deutscher Meister wurde zum 13. Mal der VfB Friedrichshafen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 TV Bühl
 VSG Coburg/Grub
 Cloud&Heat Volley Dresden
 SWD Powervolleys Düren
 VfB Friedrichshafen
 TSV Herrsching
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 SVG Lüneburg
 Chemie Volley Mitteldeutschland
 TV Rottenburg
 VC Olympia Berlin

Als Titelverteidiger traten die Berlin Recycling Volleys an. Neu hinzugekommen waren die drei Aufsteiger aus Herrsching, Königs Wusterhausen und Lüneburg sowie die Junioren des VC Olympia. Der VC Dresden nannte sich Cloud&Heat Volley Dresden. Der Moerser SC und Generali Haching zogen sich nach der Saison 2013/14 aus der Bundesliga zurück. Im Dezember 2014 wurde Cloud&Heat Volley Dresden die Bundesligalizenz entzogen, alle Spiele der Dresdner wurden annulliert.

Hauptrunde 
Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2014/15 aus zwölf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten. Cloud&Heat Volley Dresden standen nach dem Lizenzentzug als einziger Absteiger fest.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten sechs Plätze waren für die Play-offs qualifiziert. Die Mannschaften der Plätze sieben bis zehn spielten im Pre-Play-off die beiden letzten Plätze der Play-offs aus. Bis auf das Play-off-Finale und das Play-off-Halbfinale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Pre-Play-offs

Play-offs

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv

2013/14
Volleyballsaison 2014/15